Gregurovec (gmina Krapinske Toplice) – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Krapinske Toplice
 Gregurovec (gmina Mihovljan) – wieś w Chorwacji, w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Mihovljan
 Gregurovec (żupania kopriwnicko-kriżewczyńska) – wieś w Chorwacji, w żupanii kopriwnicko-kriżewczyńskiej, w gminie Sveti Petar Orehovec